Diplolaimella är ett släkte av rundmaskar. Diplolaimella ingår i familjen Monhysteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Diplolaimella